Příjmení Langford nese více různých osobností:

 Josephine Langford (* 1997) – australská herečka
 Katherine Langford (* 1996) – australská herečka
 Kendall Langford (* 1986) – hráč amerického fotbalu

Externí odkazy